Wuyuan – powiat w prowincji Jiangxi, w Chinach
 Wuyuan – powiat w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna, w Chinach